Die Qualifikation zum CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 sollte zunächst zwischen Mai und Juli 2018 ausgetragen werden, wurde dann aber bis Anfang September durchgeführt. 26 von ursprünglich 27 gemeldeten Mannschaften spielen um fünf Plätze in der Endrunde. Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste Stufe der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019.

Modus 
Die drei Mitglieder der North American Football Union erhielten ein Freilos für die Endrunde. Dies betrifft  Kanada, Mexiko und die USA. Vier Mitglieder der Unión Centroamericana de Fútbol aus Zentralamerika ermitteln in einem Turnier vom  6. bis 10. Juni in Nicaragua zwei Endrundenteilnehmer. Im Bereich der Karibik tragen 20 Nationalmannschaften in fünf Gruppen Qualifikationsspiele für die Karibikmeisterschaft aus. Gespielt wurde in der Zeit vom 23. Mai bis 22. Juni 2014. Die fünf Gruppensieger spielen dann bei einem Turnier im Juli um drei Plätze beim CONCACAF Women’s Gold Cup, wo sich drei Mannschaften direkt für die WM in Frankreich qualifizieren können und der Viertplatzierte noch die Chance hat sich gegen den Dritten der Südamerikameisterschaft 2018 einen weiteren WM-Startplatz zu sichern.

Zentralamerika 
Das Turnier sollte ursprünglich in der Zeit vom 6. bis 10. Juni in Nicaragua stattfinden. Aufgrund der Unruhen in Nicaragua wurde im Juli entschieden, dass die Spiele Ende August in Florida stattfinden sollen. Guatemala wurde 2016 von der FIFA suspendiert und konnte sich daher nicht anmelden.

|}

Karibik 

Die Auslosung fand am 27. März 2018 im CONCACAF-Hauptquartier in Miami statt, wobei die Gastgeber der Turniere der ersten Runde Dominikanische Republik, Haiti, Trinidad & Tobago, Antigua und Barbuda und Guyana als Gruppenköpfe der Gruppen A bis E gesetzt wurden. Die anderen Mannschaften wurden auf drei Töpfe mit je 5 und einen Topf mit 3 Mannschaften verteilt.

1. Runde

Gruppe A 
Turnier in der Dominikanischen Republik.

|}

Gruppe B 
Turnier in Haiti. Die ursprünglich zugelosten Turks- und Caicosinseln zogen vor Turnierbeginn zurück. Guadeloupe und Martinique sind nicht Mitglied der FIFA, die Spiele gegen sie werden daher von der FIFA nicht für die Weltrangliste berücksichtigt. Sie hätten sich zwar für den Gold-Cup qualifizieren können, dort aber nicht für die WM-Endrunde.

|}

Gruppe C 
Turnier in Trinidad und Tobago.

|}

Gruppe D 
Turnier in Antigua und Barbuda.

|}

Gruppe E 
Turnier in  Guyana.

 

|}

2. Runde 
Das Turnier fand zwischen dem 25. August und 2. September in Kingston (Jamaika) statt. Die drei besten Mannschaften qualifizierten sich für den Gold-Cup.

|}

Beste Torschützinnen 
Fett markierte Spielerinnen sind mit ihrer Mannschaft für den Gold-Cup qualifiziert, kursiv gesetzte Spielerinnen sind mit ihren Mannschaften in der ersten Runde ausgeschieden.

Zudem je ein Eigentor durch Shakeela Romney (Anguilla), Joraine Maduro (Aruba), Katelyn Wiater (Am. Jungferninseln) und Cadeejah Procter (Antigua und Barbuda).
Stand: 3. September 2018 nach Abschluss der Qualifikation

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2018
Qualifikation 2018